Leonid puede referirse a:

Nombre 

 Leonid (en ucraniano: Леонід), nombre propio, equivalente a Leónidas:

Personajes 
 Leonid Brézhnev (1906-1982), político soviético;
 Leonid Kravchuk (1934-), político ucraniano;
 Leonid Kuchma (1938-), político ucraniano;
 Leonid Kupriánovich (1929-), inventor soviético;
 Leonid Yelenin (1981–), astrónomo aficionado ruso, descubridor del cometa homónimo.
 Leonid Nikoláievich Andréyev(1871-), fue un escritor y dramaturgo ruso que lideró el movimiento del Expresionismo en la literatura de su país.

Desambiguaciones 
 Leonid Slutski, desambiguación.